Шах Валад (*д/н — 1411) — султан держави Джалаїридів в 1410—1411 роках. Повне ім'я Шах-Валад бен Шейх Алі Джалаїр.

Життєпис 
Походив з династії Джалаїридів. Син Алі бе Касина, сина Хасан Бузурга, засновника держави. У 1399 році оженився на стриєчній сестрі Тадун-хатун, що овдовіла після смерті мамлюцького султана Баркука. У 1410 році невдовзі за загибеллю султана Ахмада та його сина Ала ад-Діна у війні з Кара юсуфаом, володарем Держави Кара-Коюнлу, Шах-Валад оголосив себе новим володарем Джалаїрського султанату.

У жовтні 1410 року проти нього виступив Кара юсуф, що захопив значну частину султанату на півночі. Невдовзі Багдад опинився в облозі. під час цього з невідомих причин дружина Шах-Валада у лютому 1411 року влаштувала змову, внаслідок якої султана було вбито, а новим правителем став його син Султан Махмуд при регентстві Тадун-хатун.

Родина 
Дружина — тадун-хатун, донька султана Увайса I

Діти:
 Султан Махмуд, султан у 1411, 1421—1425 роках
 Увайс II, султан у 1415—1421 роках
 Султан Мухаммед, султан у 1421 році

Джерела 
 Bosworth Clifford Edmund The new Islamic dynasties: a chronological and genealogical manual. New Edinburgh Islamic Surveys Series. — ISBN 0-7486-2137-7.
 Геннадий Потапов Персидская империя. Иран с древнейших времен до наших дней. — Родина, 2019. — ISBN 978-5-907255-00-5. — 352 с. 

Джалаїріди